John Burke kan syfta på bland andra:

* John Burke (1787–1848), brittisk genealog
 John Burke (1859–1937), amerikansk politiker (North Dakota)
 John Burke (1922-2011), brittisk författare
 John Burke (född 1951), kanadensisk komponist och musikpedagog

Se även 

 Johnny Burke (1908–1964), amerikansk sångtextförfattare
 John Bourke